Auguste von Hessen ist der Name folgender Personen:

 Auguste von Hessen (1797–1889), Duchess of Cambridge und Vizekönigin von Hannover 
 Auguste Magdalene von Hessen-Darmstadt (1657–1674), deutsche Adlige und Dichterin
 Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt (1765–1796), Herzogin von Pfalz-Zweibrücken
 Auguste von Hessen-Homburg (1776–1871), Prinzessin von Hessen-Homburg und Erbgroßherzogin von Mecklenburg-Schwerin
 Auguste von Preußen (1780–1841), durch Heirat von Kurfürstin von Hessen